Bartolomeo De Toma – imprenditore italiano
 Enzo De Toma – attore italiano
 Massimiliano De Toma – politico italiano
 Vincenzo De Toma – attore italiano